Le Pêcheur d'hommes est un concept développé dans la Bible par Jésus ;
 Le Pêcheur d'hommes est un roman.